Juno Beach – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Palm Beach
 Juno Beach – francuskie muzeum w miejscowości Courseulles-sur-Mer